Лапин, Александр:
 Лапин, Александр Алексеевич (род. 1952) — русский писатель, публицист, общественный деятель.
 Лапин, Александр Альбертович (1920—1998) — советский и российский учёный в области прикладной механики.
 
 Лапин, Александр Иосифович (1945—2012) — советский и российский фотограф, исследователь фотографии, педагог.
 Лапин, Александр Кондратьевич (1894—1937) — советский учёный, директор Пушкинской опытной станции Всесоюзного института растениеводства.
 Лапин, Александр Николаевич (1923—2001) — Герой Советского Союза, полковник.
 Лапин, Александр Павлович (род. 1964) — командующий войсками Центрального военного округа с 2017 года, генерал-полковник, Герой Российской Федерации.